Johnston Jacob Green Sr., es un personaje de ficción, de la serie de televisión americana de la CBS Jericho. Es interpretado por el actor Gerald McRaney.

Sinopsis 

Johnston Green Sr. es un exsargento de los Rangers del ejército estadounidense. Lleva más de dos décadas siendo el alcalde de su ciudad, la ficticia Jericho (Kansas). 

Es un tipo duro y polivalente, admirado y respetado por los vecinos de su ciudad. A su vez, es un tradicional padre de familia. Es el padre de Jake Green y Eric Green.

La relación con su hijo Jake se había enfriado en los últimos años, pero todo cambiará a partir del apocalipsis nuclear que sufre el país. El alcalde Green se pone al frente de la catástrofe y se ve obligado a tomar duras e impopulares decisiones para garantizar la supervivencia, que acaban costándole la alcaldía en detrimento de su oponente, Gray Anderson. No obstante, Johnston, sabio y respetado, sigue colaborando y contribuyendo para que Jericho consiga sobrevivir en medio del holocausto nuclear.

Johnston Green muere a consecuencia de un tiroteo, en la guerra que mantienen por el control de las granjas y tierras de cultivo con la vecina población de New Bern.

Enlaces externos 
 

Personajes de televisión
Estadounidenses ficticios